The Warrens of Virginia (1915), een film van Cecil B. DeMille
The Warrens of Virginia (1924), een film van Elmer Clifton